Integra Air — канадская авиакомпания местного значения со штаб-квартирой в городе Летбридж (Альберта), выполняющая регулярные пассажирские и грузовые рейсы в Международный аэропорт Эдмонтон и чартерные перевозки в аэропорты Северной Америки.



История 
Авиакомпания Integra Air была образована в 1998 году и начала свою деятельность с выполнения регулярных пассажирских рейсов между городами Летбридж и Эдмонтон.

В сентябре 2005 года маршрутная сеть регулярных перевозок авиакомпании была расширена городами Ванкувер и Эбботсфорд (Британская Колумбия), однако уже через месяц Integra Air вывела из сети аэропорты Западного побережья Канады, сославшись на «хищническую политику ценообразования» магистрального авиаперевозчика Air Canada.

Флот 
По состоянию на февраль 2010 года воздушный флот авиакомпании Integra Air составляли следующие самолёты:
 1 PA-31T Cheyenne
 2 Handley Page Jetstream 31
 1 Cessna 172L

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Integra Air

Авиакомпании Канады